

Personen
 Tolstoj (geslacht), Russische adellijke familie
 Lev Tolstoj, Russisch schrijver
 Aleksej Nikolajevitsj Tolstoj, Russisch schrijver
 Aleksej Konstantinovitsj Tolstoj, Russisch schrijver
 Pjotr Andrejevitsj Tolstoj, Russisch diplomaat
 Pjotr Aleksandrovitsj Tolstoj, Russisch generaal

Tolstaja
 Tatjana Tolstaja, Russisch schrijfster, essayiste en televisiepresentatrice
 Sofja Tolstaja, Russisch schrijfster
 Svetlana Tolstaja, Russisch atleet

Plaatsen

 Tolstoy (South Dakota) 
 Lev Tolstoj (plaats)
 Tolstoj (metrostation)
 Tolstoj-Joert